

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5 
 Kątki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Marcinowice 
 Kątki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Regimin 
 Kątki – osada leśna w woj. pomorskim, w pow.człuchowskim, w gminie Człuchów
 Kątki – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Targ
 Kątki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo

Zobacz też 
 Kątek